Weschke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Weschke (1883–1944), deutscher Bildhauer
 Karl Weschke (1925–2005), deutsch-britischer Maler
 Lothar Weschke (1943–2019), deutscher Fußballer

Siehe auch:
 Wäschke